II Чемпионат Франции по международным шашкам  среди мужчин прошёл в 1939 году в Париже по круговой системе по системе микроматчей. В нём приняли участие 9 спортсменов.

Каждый каждый играл по 2 партии, лучший определялся по наибольшей сумме очков (2 — победа, 1 — ничья, 0 — поражение).

Турнир второй раз проходил под эгидой созданной в 1937 году Французской федерации шашек (). Чемпионскую корону впервые завоевал Абель Верс, которому следующий титул достанется только через 21 год.

Результаты

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 1939 году
1939 год в шашках
Спортивные соревнования в Париже